Обычные средства поражения или обычное оружие, обычное вооружение — виды вооружения, не относящиеся к оружию массового поражения, включающие:
 все виды огнестрельного, реактивного, ракетного, бомбового, минно-взрывного, огнемётно-зажигательного, торпедного оружия;
 средства непосредственного поражения, которые снаряжаются бризантными взрывчатыми веществами или зажигательными смесями;
 а также холодное оружие.

Словосочетание «обычное оружие» стало употребляться в мире в связи с появлением оружия массового поражения и разработками оружия на новых физических принципах. Считается, что появление высокоточного оружия приблизило поражающие способности обычного вооружения к оружию массового поражения.

См. также 
 Конвенциональная война

Литература

Ссылки 
  Обычное оружие // сайт Минобороны России - Энциклопедия / Словари
 МККК, Обычные вооружения // icrc.org

Примечания 

Оружие